«Вандербильт Комодорс» — баскетбольная команда, представляет Университет Вандербильта в чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), выступает в Юго-Восточной конференции. Высшим достижением Вандербильта является выход в четвертьфинал NCAA в 1965 году.

Текущий состав

Задрафтованные игроки (с 1989)

Достижения 
 Четвертьфиналист NCAA: 1965
 1/8 NCAA: 1965, 1974, 1988,1993, 2004, 2007
 Участие в NCAA: 1965, 1974, 1988, 1989, 1991, 1993, 1997, 2004, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017
 Победители турнира конференции: 1927, 1952, 2012
 Победители регулярного чемпионата конференции: 1965, 1974, 1993

См. также 
 NCAA

Ссылки 
 Официальный сайт Комодорс
 

Баскетбольные клубы по алфавиту
Баскетбольные клубы, основанные в 1900 году
Спортивные клубы Нашвилла